Folgende Bauwerke tragen den Namen Markusturm:
Markusturm (Creußen)
Markusturm (Rothenburg)
Markusturm (Venedig)